Racoveanu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 George Racoveanu
 Gheorghe Racoveanu

Vezi și 
 Racoviță (nume de familie)

 Racova (dezambiguizare)
 Racovăț (dezambiguizare)
 Racovița (dezambiguizare)

Nume de familie românești